Klubowy Puchar Świata 2011 – turniej piłkarski, który odbywał się w dniach 8-18 grudnia 2011 roku w Japonii. Była to siódma edycja tego turnieju. Po raz drugi wygrała FC Barcelona.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony 
Klubowy Puchar Świata został rozegrany w dwóch miastach. Na stadionie w mieście Toyota oraz w Jokohamie.

Mecze

Drabinka

Kwalifikacje

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 
2 gole
 Adriano (Barcelona)
 Lionel Messi (Barcelona)

1 gol
 Borges (Santos)
 Danilo (Santos)
 Leandro Domingues (Kashiwa)
 Maxwell (Barcelona)
 Neymar (Santos)
 Humberto Suazo (CF Monterrey)
 Xavi (Barcelona)
 Cesc Fàbregas (Barcelona)
 Masato Kudo (Kashiwa)
 Hiroki Sakai (Kashiwa)
 Junya Tanaka (Kashiwa)
 Yannick N'Djeng (Espérance ST)
 Khalfan Ibrahim (Al-Sadd)
 Abdullah Koni (Al-Sadd)
 Seydou Keita (Barcelona)
 Aldo de Nigris (CF Monterrey)
 Hiram Mier (CF Monterrey)
 Humberto Suazo (CF Monterrey)
 Oussama Darragi (Espérance ST)
 Khaled Mouelhi (Espérance ST)

Końcowa kwalifikacja

Nagrody

Przypisy 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2011 w Japonii
Piłka nożna w Japonii
Zawody sportowe w Jokohamie
Zawody sportowe w Toyocie